Centro Universitário Estácio da Bahia
Felicidade Interna Bruta
Festival Internacional de Benicàssim
Frente Integralista Brasileira
Federação Internacional de Boxe
 
Desambiguações de siglas